Гровер (от ) — многозначный термин:

Фамилия 
  (1944—2019) — австралийский рулевой в академической гребле, серебряный медалист летних Олимпийских игр в восьмёрках (1968).
  (род. 1980) — индийский стендап-комик, писатель и поэт, лауреат Национальной кинопремии лучшему автору стихов к песне для фильма (2015).
  (1919—2012) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1963—1975).
  (ур. Уингет; род. 1985) — индийская телеактриса, лауреат премии Индийской телевизионной академии лучшей драматической актрисе (2013, 2017), жена Карана Сингха Гровера.
  (род. 1982) — индийский манекенщик и актёр, лауреат премии Индийской телевизионной академии самому популярному актёру (2013).
  (1823—1911) — американский юрист и политик, губернатор штата Орегон (1870—1877).
 Гровер, Лов (род. 1961) — индийский и американский специалист по компьютерным наукам, автор квантового алгоритма решения задачи перебора.
  (1811—1875) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1845—1847).
  (1818—1885) — канадский фермер и политик, член Палаты общин (1867—1874).
  (1892—1978) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Гровер, Сахадж (род. 1995) — индийский шахматист, гроссмейстер (2012).
  (наст. имя — Джон Вагнер; род. 1949) — британский автор комиксов, лауреат Британской (1992) и Национальной (1999, 2001) премий в области комиксов лучшему автору.
  (1903—1945) — французский и британский автогонщик, победитель гран-при Монако (1929), Франции (1928, 1929) и Бельгии (1931).
  (род. 1940) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1996—1999).
  (1819—1887) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Кентукки (1867—1869).

Топонимы 
Соединённые Штаты Америки

 Гровер — статистически обособленная местность в штате Вайоминг.
 Гровер — населённый пункт в штате Висконсин.
 Гровер — город в штате Колорадо.
 Гровер — город в штате Миннесота.
 Гровер (Северная Каролина) — город в штате Северная Каролина.
 Гровертаун (Индиана) — невключённая территория в штате Индиана.
  — невключённая территория в штате Миссури.

Другое 
		
 Шайба Гровера — пружинная разрезная шайба.

См. также 
 Алгоритм Гровера — квантовый алгоритм быстрого поиска в неупорядоченной базе данных.
 GROVER — ровер-прототип, созданный НАСА для отработки технологий в создании космических роверов.
Гровер - человек, занимающийся культивированием марихуаны